In 2000 werd het tiende voetbalseizoen gespeeld van de Wit-Russische Vysjejsjaja Liha. De competitie werd gespeeld van 15 april tot 4 november. Slavija Mazyr werd kampioen.

 Doordat de competitie herleid werd naar 14 teams in 2001 degradeerden drie clubs.

Eindstand 

Er worden zowel Wit-Russische als Russische namen gebruikt, bv Dinamo Minsk gebruikt de Russische naam.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Wit-Russische voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2000